Сезон ФК «Десна» 2019—2020 — 2-ий сезон «Десни» у Прем'єр-лізі та 55-й в історії футбольного клубу.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Усі турніри

Чемпіонат України

Перший етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Другий етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 19 липня 2020

Бомбардири 

Станом на: 19 липня 2020

Сухі матчі 

Станом на: 19 липня 2020

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 19 липня 2020

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Десна»
Десна